Tuomo est un prénom pouvant désigner:

Prénom
Tuomo Könönen (né en 1977), joueur finlandais de football
 (né en 1965), musicien finlandais
Tuomo Mannermaa (1937-2015), théologien finlandais
Tuomo Pekkanen (né en 1934), latiniste et professeur finlandais
 (né en 1931), historien finlandais
 (né en 1979), musicien soul finlandais
Tuomo Puumala (né en 1982), homme politique finlandais
Tuomo Ristola (1930-2008), joueur finlandais de basket-ball
Tuomo Ruutu (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
Tuomo Suntola (né en 1943), physicien et inventeur finlandais
Tuomo Suomalainen (1931-1988), architecte finlandais
 (1926-2010), sprinter céiste finlandais
Tuomo Turunen (né en 1987), joueur finlandais de football
Tuomo Ylipulli (né en 1965), sauteur à ski finlandais

Toponyme

, localité de l'État du Delta

Voir aussi

Homonymie de prénom